Шестой Чемпионат СССР по международным шашкам среди женщин прошёл  в 1980 году в городе Вильнюс, Литовская ССР по круговой  системе. В нём приняли участие 16 спортсменок. За победу присуждалось 1 очко, за ничью ½ очка и за поражение 0 очков. На этом чемпионате впервые проводился полуфинал.

По итогам кругового турнира две спортсменки харьковчанка Алла Аграновская и Любовь Шаус из Вильнюса набрали равное количество очков. Обеим спортсменкам было присвоено звание чемпионки СССР. Бронзовым призёром стала ещё одна спортсменка из Вильнюса Живиле Сакалаускайте. Этот чемпионат стал первым для будущей многократной чемпионки мира Зои Садовской.

Ссылки 
 Статистика чемпионатов с 1975-1984 на сайте Шашки в России

Женщины 1980
Соревнования по шашкам в Литве
1980 год в шашках
Спортивные соревнования в Вильнюсе
Чемпионаты СССР в 1980 году
Спорт в Литве в 1980 году